Арифи — албанская фамилия. Известные носители:
Арифи, Теута (род. 1979) — македонский политик албанского происхождения.
Арифи, Шпейтим (род. 1979) — албанский футболист, имеет гражданство Германии.

См. также 
Ариф